Балка Лиманська — балка (річка) в Україні у Куп'янському районі Харківської області. Права притока річки Куп'янки (басейн Дону).

Опис 
Довжина балки приблизно 4,20 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 3,97  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,06 . Формується декількома струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-західній околиці села Ковалівки. Тече переважно на північний схід і на північно-західній околиці села Московки впадає у річку Куп'янкУ, ліву притоку річки Осколу.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували водокачка та свино-тваринна ферма (СТФ).

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  / Ред. кол.: А. П. Непокупний, О. С. Стрижак (заст. голови), К. К. Цілуйко (голова); Укладачі: І. М. Желєзняк, А. П. Корепанова, Л. Т. Масенко, А. П. Непокупний, В. В. Німчук, Є. С. Отін, О. С. Стрижак, К. К. Цілуйко. АН УРСР. Ордена Трудового червоного прапора Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні, Українська ономастична комісія. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 313

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Куп'янського району